Esistono più edifici denominati Palazzo Tirelli:
 il Palazzo Tirelli a Parma;
 il Palazzo Tirelli a Reggio nell'Emilia.
 il Palazzo Tirelli a Villaricca (NA).